Селища міського типу:
 Межирічка — колишня назва селища міського типу Ємільчине, що в Новоград-Волинському районі Житомирської області України.

Села:
 Межирічка — Житомирська область, Коростенський район
 Межирічка — Житомирська область, Вишевицька сільська громада
 Межирічка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Межирічка — Кіровоградська область, Голованівський район

Див. також 
 Межиріч
 Великі Межирічі